Германски ейл () е родово понятие за бири с пшеничен или ръжен малц в стил ейл, което се отнася до две разновидности:
 Вайс бира – традиционна германска пшенична бира.
 Ръжена бира – традиционна германска ръжена бира.